Randublatung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Randublatung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Randublatung, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar